

Султановка — присілок, Давлекановський район, Башкортостан
 Султановка — присілок, Кігинський район, Башкортостан